

Lieux 

 Maze, ancien village du Japon, aujourd'hui intégré à la ville de Gero ;
 Mazé, commune de Maine et Loire
 Maze, rivière en France

Cinématographie 
 Maze, film de 2000 ;
 Maze, animé japonais composé d'un OAV et d'une série télévisée.

Jeux vidéo 
 Maze War, jeu vidéo sorti en 1974 ;
 MIDI Maze, jeu vidéo sorti en 1987.

Autres 
Maze (mot anglais signifiant à peu près labyrinthe en français) peut faire référence à :
 Le Maze, ancienne prison d'Irlande du Nord ;
 Maze, forme présente au fond de certains waterblock ;
 Maze, groupe de musique R&B/Soul ;
 Maze, webmagazine culturel français fondé en 2011.

Personnes 

 Hippolyte Maze (1839-1891), historien et homme politique français ;
 Paul Maze (1887–1979), peintre anglo-français ;
 Colette Maze (1914-), pianiste française ;
 Michael Maze (1981-), pongiste danois ;
 Tina Maze (1983-), skieuse alpine slovène ;
 Jynx Maze (1990-), actrice américaine.

Voir aussi 
 Mazé
 Maże
 Mase, village du Valais, (Suisse).